Zverjev ali Zverjeva [zvérjev/zvérjeva] ima več pomenov.

Osebnosti 
Priimek več osebnosti (belorusko Зверава, rusko Зве́рев/Зве́рева, ukrajinsko Звє́рєв/Звє́рєва).

Zverjev 
 Aleksej Matvejevič Zverjev (1939—2003), ruski filolog in književni kritik.
 Anatolij Timofejevič Zverjev (1931—1986), ruski slikar.
 Arsenij Grigorjevič Zverjev (1900—1969), ruski državnik in finančni minister.
 Miša Zverjev (*1987), nemški tenisač.
 Nikolaj Zverjev (1832—1893), ruski pianist in pedagog.

Zverjeva 
 Aleksandra Valerjevna Zverjeva (*1981), ruska pevka in avtorica besedil, vodja skupine Demo.
 Elina Aleksandrovna Zverjeva (*1960), beloruska atletinja, metalka diska.
 Lidija Visarjonova Zverjeva ((1890—1916), ruska pilotka.
 Natalija Zverjeva (*1971), beloruska tenisačica.

Drugo 
 2323 Zverjev (2323 Zverev), asteroid.